Myllyrivier (Idi); riviertje in noord Zweden
Myllyrivier (Jukkasjärvi); riviertje in noord Zweden
Myllyrivier (Kiruna); rivier in noord Zweden
Myllyrivier (Muonio); rivier in noord Zweden
Myllyrivier (Pajala); rivier in noord Zweden

Ook:
Myllyoja; beek in noord Zweden